Okręg Gulbene (łot. Gulbenes rajons) – okręg w północno-wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Alūksne, Balvi, Cēsis, Madona, Valka.

Przez teren okręgu przepływały dwie większe rzeki: w części północno-zachodniej Gauja, a w pobliżu jego wschodniej granicy Pededze.

Na terenie okręgu rozwinięty był przemysł drzewny (tartaki) oraz turystyka. Do znanych miejscowości turystycznych należały: Stāmerienā i Gulbene. Do największych przedsiębiorców w branży turystycznej można zaliczyć Elmãrsa Piturę, a w branży rolniczej Stanisasa Grzybowskisa (gospodarstwo powyżej 1000 ha).

Współpraca regionalna 
 współpraca z powiatem kętrzyńskim od 2003 r.
 współpraca z Tynset w Norwegii
 współpraca z rejonem pskowskim w Rosji
 współpraca z Räpina w Estonii
 współpraca z Rietavas na Litwie

Gminy w okręgu 
Na terenie okręgu znajdowało się dwanaście gmin wiejskich:
 Belavas z siedzibą w Belava
 Daukstu z siedzibą w Daukstes – wójt Stanisas Grzybowskis
 Druvienas z siedzibą w Druviena
 Galauskas z siedzibą w Galauska
 Jaungulbenes z siedzibą w Jaungulbene
 Lejaciema z siedzibą w Lejaciemas
 Līgo z siedzibą w Līgo
 Litenes z siedzibą w Litena
 Lizuma z siedzibą w Lizums
 Rankas z siedzibą w Ranka
 Stradu z siedzibą w Gulbene – wójt Anna Viskante, 2,2 tys. mieszkańców
 Stāmerienas z siedzibą w Vecstāmeriena

Bibliografia 
 (folder, wersja rosyjska) Gulbenskij rajon. Putjewoditjel, 2008.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona okręgu Gulbene

Gulbene